Mathilde Monnier ist der Name folgender Personen:

* Mathilde Monnier (1887–1967), französische Schriftstellerin, siehe Thyde Monnier
 Mathilde Monnier (Choreografin) (* 1959), französische Choreografin